Gran Premio di Lugano 2021 var den 74. udgave af det schweiziske cykelløb Gran Premio di Lugano. Det 186,8 km lange linjeløb blev kørt den 27. juni 2021 med start og mål i Lugano i kantonen Ticino. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 74. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Italienske Gianni Moscon fra  vandt løbet.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021